Franciaország
Noailles, település Corrèze megyében
Noailles, település Oise megyében
Noailles, település Tarn megyében